MAFF bezeichnet:
 Malmö Arab Film Festival, ein arabisches Filmfestival in Malmö, Schweden
 Das japanische Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei
 Mozilla archive format file, ein ZIP-basiertes Archivformat mit der Dateinamenserweiterung .maff

Siehe auch:
 MAF

MAFF